Iribagiza peut faire référence à : 
 Clarisse Iribagiza (née en 1988), informaticienne rwandaise.
 Rosa Paula Iribagiza (née en 1934), membre de la famille royale du Burundi.